Мешел — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Мешел — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Мешел — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.